Мацуев — фамилия. Известные носители:
 Мацуев, Денис Леонидович (род. 1975) — российский пианист-виртуоз.
 Мацуев, Николай Иванович (1894—1975) — советский библиограф и билиотековед.